Apteragia är ett släkte av rundmaskar. Apteragia ingår i familjen Protostrongylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Apteragia